Alain Gougeon – ricercatore francese
 Denis Gougeon (1951) – compositore e docente canadese
 Jake Gougeon (1996) – ex sciatore alpino canadese
 Jean-René Gougeon (1928-2008) – fantino francese